Anthonis Goessens (Anthonis) van Aken ('s-Hertogenbosch, ca. 1478 – aldaar, 1516) was een Nederlands schilder.

Levensloop 
Hij was de tweede zoon van Goessen van Aken en zijn vrouw Katelijn. Hij trouwde met Gertrudis Pontheniers, wier ouders aan de Verwerstraat woonden. Op 21 november 1508 ontving hij van zijn moeder, Katelijn, het vruchtgebruik van het ouderlijk huis aan de Markt. Toen hij overleed woonde hij echter aan de Postelstraat. Hij moet opgeleid zijn door zijn vader, maar waarschijnlijk ook door zijn beroemde oom, Jheronimus Bosch. In 1513-1514 beschilderde hij in opdracht van de Tafel van de Heilige Geest – het Bossche armenhuis – een Christus op de ezel, die op Palmzondag in processie door de stad werd gedragen. Omstreeks die tijd werd ook het huis van zijn schoonouders verkocht. Zoals de meeste leden van de familie Van Aken, was Anthonis lid van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap. Voor deze broederschap voerde hij in 1514-1515 een opdracht uit. Verder behoorde ook het stadsbestuur tot zijn opdrachtgevers. In 1515 schilderde hij een aantal wapenschilden op doek, ter gelegenheid van de feestelijke intocht van de keizer Karel V in juli van dat jaar. Het jaar daarop overleed Anthonis, waarschijnlijk aan de pleuritisepidemie, die de stad toen teisterde. Toen hij van het Broederschap uitgeschreven werd, kregen zijn erfgenamen aftrek van de te betalen doodschuld vanwege enkele ‘schilderien die hy deser bruederscap voerttyden gemaect heeft’. Met zijn vrouw, Gertrudis, die na zijn dood hertrouwde met de glasmaker Willem van Stralen, had hij één zoon, Goeswinus van Aken, die slechts twee keer vermeld wordt (in 1527 en 1537). Vermoedelijk vestigde deze Goeswinus zich elders, maar of hij net als zijn vader schilder werd is niet bekend.

Stamboom 

Nederlands kunstschilder
Persoon in de Nederlanden in de 16e eeuw